Asiago (gemeente), een gemeente in Italië 
Asiago (kaas), een kaassoort uit Italië